— японская фамилия и томоним.

Персоналии 
 Тояма, Кацуя (род. 1967) — японский гребец.
 Тояма, Кэйитиро (род. 1970) — японский геймдизайнер и сценарист.
 Тояма, Мицуру (1855—1944) — японский политический деятель, лидер японских правых в начале XX века и основатель тайного общества националистов Гэнъёся.
 Тояма, Нао (род. 1992) — японская сэйю и певица.

Топонимы 
 Тояма — город в Японии, административный центр префектуры Тояма.
 Тояма — префектура в Японии.
 Тояма — японский замок в городе Тояма, в префектуре Тояма.
 Тояма — залив на побережье Японского моря.
 Тояма — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо.
 Тояма — равнина в Японии, в префектуре Тояма.

Прочее 
 Тояма-мару — японское сухогрузное судно.